Kloster Mergentheim steht für folgende Gebäude in der Stadt Bad Mergentheim, Main-Tauber-Kreis, Baden-Württemberg:

 Dominikanerkloster Mergentheim
 Kapuzinerkloster Mergentheim

Siehe auch:
 Kommende Mergentheim